Дженерал Дайнемикс RIM-24 «Тартар» () — зенитно-ракетный комплекс, класса «поверхность — воздух». Представляет собой уменьшенную копию ЗРК RIM-2 «Терьер». В 1963 году ракета получила обозначение RIM-24. ЗУР в комплексе «Тартар» является ракетой RIM-2 без стартового ускорителя.

Комплекс RIM-24 Tartar был установлен на 3 крейсера типа «Олбани» (CG-10 — CG-12), 2 атомных фрегатах типа «Калифорния» (DLGN 36 — 37), 23 эсминцах УРО типа «Чарльз Ф. Адамс» (DDG 2 — 24) и 4 типа «Дикейтор» (DDG 56 — 59): всего на 32 кораблях ВМС США. Комплекс также поставлялся в качестве зенитного вооружения кораблей в Италию, Францию и Нидерланды.

Стоимость производства одной ракеты — 402 500$. Всего было произведено 2400 ракет RIM-24A, RIM-24B и RIM-24C семейства Tartar.

ТТХ

RIM-24 A 
 Длина 4,57 м.
 Диаметр 0,343 м.
 Размах крыльев 0,61 м.
 Вес 580 кг.
 Скорость 1,8 М. (603 м/с).
 Дальность 14, или по другим данным 18 км.
 Высота стрельбы 16,1 км.
 Вес боеголовки 59 кг.

RIM-24 B 

 Длина 4.72 м.
 Диаметр 0.343 м.
 Размах крыльев 0,61 м.
 Вес 590 кг.
 Скорость 1.8 М (603 м/с).
 Дальность — 30 км.
 Высота стрельбы 20 км.
 Вес боеголовки 59 кг (130 фунтов).

RIM-24 C 
 Длина 4,72 м.
 Диаметр 0.343 м.
 Размах крыльев 0,61 м.
 Вес 594,75 кг.
 Скорость 1.8 М (603 м/с)
 Дальность — 32,4 км (17,5 морских миль)
 Высота стрельбы 20 км.
 Вес боеголовки = 59 кг.

Галерея

См. также 
 Albatros-Aspide
 MIM-14 Nike-Hercules
 ЗРК «Найк-Аякс»
 Зенитно-ракетный комплекс «Акаш»

Ссылки 
 http://ship.bsu.by/main.asp?id=1000086#1000086 
 http://www.designation-systems.net/dusrm/m-24.html 
 http://www.netmarine.net/bat/ee/duchayla/photo12.htm 

Зенитно-ракетные комплексы США
Зенитно-ракетные комплексы морского базирования
Появились в 1958 году в США
Ракетное оружие США